Va banque bzw. Vabanque steht für:

 Va banque, Glücksspiel-Begriff und Redewendung für vollen Einsatz
 Vabanque (Brettspiel)

Filme:
 Va Banque (1930), deutscher Spielfilm von Erich Waschneck
 Va Banque (1986), deutscher Spielfilm von Diethard Küster
 Va Banque – Alles auf eine Karte, polnischer Spielfilm aus dem Jahr 1981
 Va Banque II – Die Retourkutsche, polnischer Spielfilm aus dem Jahr 1985